

Важнейшие события 
 720-е годы — возникновение аббасидской группировки потомков Аббаса, дяди Мухаммеда.
 720—730-е годы — создание «Свода законов Танской империи» под руководством Ли Линь-фу — первого министра императора Сюаньцзуна.

720 
 Ок. 720 — Победа Карла Мартелла над Нейстрией и объединение её с Австразией.
 720—724 — Халиф Язид II.
 Закончены японские хроники «Нихон сёки» и Фудоки".

721 
 721—737 — Король франков Теодорих IV.
 Кормесий — хан Болгарии из ханского рода Дуло с 721 по 738 год.
 721—731 — Абдур-Рахман ибн Абдаллах, вали провинции аль-Андалус Омейядского халифата.
 Изготовлена самая большая деревянная скульптура в Японии — позолоченная одиннадцатиголовая богиня Каннон высотой 9,3 м из храма Хасэ Каннон в Камакуре (датировка приблизительная).

722 
 Бонифаций в Риме.
 Бонифаций стал миссионерским епископом и послан папой на восток от Рейна.
 Битва при Ковадонге. Астурийцы под командованием дона Пелайо одерживает победу над карательным арабским отрядом под командованием Алькамы в долине Ковадонга. Эта победа даёт толчок к консолидации христиан бежавших от арабского нашествия на север Пиренейского полуострова, с неё начинается Реконкиста. (по другим данным, в 718 году)

Родились 
 Павел Диакон

Скончались 
 Умар II
 Тарик ибн Зияд
 Деваштич, согдийский лидер.

См. также

Примечания 

720-е годы